Panamerikanska spelen 1991 hölls i Havanna, Kuba under perioden 2- 18 augusti 1991.

Val av värdort 
Havanna utsågs till värdort för 1991 års spel efter att ha förlorat omröstningen om 1987 års spel till Indianapolis, Indiana, USA.

Medaljtabell 
''Värdland i blott

Sporter 
 Bowling debuterade vid Panamerikanska spelen

Källor 
 

Panamerikanska spelen 1991